specjacja chemiczna – występowanie w badanym obiekcie tego samego pierwiastka chemicznego w różnych postaciach
 specjacja biologiczna – proces powstawania nowych gatunków.
Typy specjacji biologicznej ze względu na efekt:
 specjacja radiacyjna – zwiększenie liczby gatunków przez wyodrębnienie się nowego gatunku z gatunku już istniejącego
 specjacja filetyczna – przekształcenie się jednego gatunku w inny. 
 introgresja – połączenie się dwóch gatunków w jeden w wyniku wielokrotnego krzyżowania mieszańców
Typy specjacji biologicznej ze względu na przyczynę:
 specjacja allopatryczna – gdy przyczyną specjacji jest bariera geograficzna
 specjacja parapatryczna – gdy nie ma pełnej izolacji, ale jedynie częściowa (np. ze względu na odległość)
 specjacja sympatryczna – gdy specjacja występuje na tym samym obszarze, w wyniku barier anatomicznych, etiologicznych, sezonowych i innych.

Zobacz też 
 dobór naturalny
 dobór stabilizujący